Jméno a příjmení Martin Moudrý označuje více osobností:

 Martin Moudrý (spisovatel) – český sci-fi spisovatel (pseudonym)
 Martin Moudrý (varhaník) (* 1986) – český varhaník